Байкал — безалкогольний газований напій темно-коричневого кольору
Байкал (журнал) — літературний журнал (Улан-Уде).

Байкал — село, Плевенська область

Байкал — найглибоководніше озеро світу
 Байкал — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Байкал — присілок, Нурімановський район, Башкортостан
 «Байкал» — автомобільна дорога федерального значення